Les Deux Alpes (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Les Deux Alpes (skigebied), wintersportgebied in Frankrijk
 Les Deux Alpes (wielrennen), de klim naar dit skigebied